«Дардо» ( — «стрела») может относиться к:
Dardo — бразильский спортивный автомобиль 1970-х годов, вариант итальянского Fiat X1/9
 Дардо (БМП) — современная итальянская боевая машина пехоты
DARDO — итальянская система ближней корабельной ПВО
 Дардо — тибетское название города Кандин в Китае.